Pasul Prislop se poate referi la:
 Pasul Prislop (Maramureș) - trecătoare din Carpații Orientali, care face legătura dintre Depresiunea Maramureș și valea Bistriței Aurii (Moldova).
 Pasul Prislop (Semenic) - trecătoare din Carpații Orientali, Munții Semenic.